Lavington kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lavington (ort i Australien), New South Wales, Albury Municipality,

Storbritannien 

 Market Lavington (ort), England, Wiltshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar